Трка на 800 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 1, 2. и 4. септембра на стадиону у Тегуу.

Конкуренција у трци је била веома јака. Ту су биле три најбржи са првенства Русије Марија Савинова водећа на светској ранг листи за 2011. са 1:56,95, Јулија Русанова и Јекатерина Костецкаја. Кенија Синклер (Јамајка) и Џени Медовс (Уједињено Краљевство) су водеће у Дијамантској лиги 2011.. Кастер Семења (Јужноафричка Република) светска првакиња 2009. у Берлину са паузом од 11 месеци због теста верификације пола.. Међу конкурентима за медаље су биле и Мароканка Халима Хацхлаф и америчка првакиња Алисија Џонсон Монтањо високо рангиране на сезонској ранг лист ИААФ, као и актелна олимпијска и светска сребрна медаља Џенет Џепкосгеји из Кеније.

Дана 28. јула 2014. године, ИААФ је објавио да је петопласирана у финалу Јекатерина Костецка суспендована допинга. Њен резултат је поништен. .

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичарки из 25 земаља.

 1.  Албанија (1)
 2.  Алжир (1)
 3.  Белорусија (2)
 4.  Канада (1)
 5.  Колумбија (1)
 6.  Џибути (1)
 7.  Етиопија (1) 
 8.  Уједињено Краљевство (3)

 9.  Индија (1)
 10.  Јамајка (1)
 11.  Казахстан (1)
 12.  Кенија (3)
 13.  Јужна Кореја (2)
 14.  Литванија (1)
 15.  Мароко (1)
 16.  Холандија (1)
 17.  Нови Зеланд (1)

 18.  Русија (3)
 19.  Словачка (1)
 20.  Јужноафричка Република (1)
 21.  Турска (1)
 22.  САД (3)
 23.  Уганда (1)
 24.  Украјина (3)
 25.  Вијетнам (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 2011. године:

Квалификационе норме

Сатница 

Сатница је по локалном корејском времену.

Резултати

Квалификације 
Пласман у полуфинале избориле су по 4 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 4 атлетичарке са најбољим временима (кв).

Полуфинале 
Пласман у финале избориле су по 2 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 2 атлетичарке са најбољим временима (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 800 метара за жене на СП 2011. на службеној страници ИААФ-а.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном